Посёлок отделения № 2  (часто также Водники по названию одной из улиц посёлка, Водниковской) — сельский населённый пункт (посёлок) в Прикубанском внутригородском округе города Краснодара. Входит в состав Берёзовского сельского округа.

География 
Посёлок отделения № 2 Северо-Кавказского зонального научно-исследовательского института садоводства и виноградарства находится в южной части Восточно-Европейской равнины на Прикубанской низменности , расположены практически в центре Краснодарского края, в северо-западной части городского округа города Краснодара, на северной окраине городской черты Краснодара, в 1 км к западу от посёлка Берёзовый. Площадь составляет 1.52084 км².

История 
Поселок основан 1934 году, а зарегистрирован 15 ноября 1977 года в подчинении Краснодарскому горсовету, в частности, Ленинскому району г. Краснодара. 17 апреля 1978 года передан в подчинение Прикубанскому району.

В конце XIX века по решению городской Думы Екатеринодара вокруг города стала продаваться земля для разведения садов. Вначале появились «Старые сады» в районе нынешней станицы Пашковской, а в начале 20 века стали заселяться земли на севере между станицей Новотиторовской и Екатеринодаром. Так возникли «Новые сады». Это земли посёлка Северный и Калининского поселкового совета.

На территории «Новых садов» располагалось подсобное хозяйство «Садоогородтрест». Решением Крайкома ВКП(б) от 25 сентября 1934 года была проведена реорганизация совхоза. На основании этого решения подсобное хозяйство было переведено на новую незаселенную землю. С переводом на новую территорию подсобное хозяйство получило административную и хозяйственную самостоятельность. Хозяйству был передан участок землепользования в 203,7 гектара. Весь поселок разместился рядом с существующим сейчас детским садом. Был построен первый двухэтажный саманный дом, еще несколько домов построили для специалистов.

Построили животноводческий корпус, птичник, появились коровы. Молоком обеспечивали не только нужды хозяйства, но и отправляли на переработку. В совхозе выращивали пшеницу, кукурузу, картофель, лук, морковь и бахчу. Были парники, где выращивали рассаду.

Приказом Министерства сельского хозяйства РСФСР № 246 от 20.05.1958 г. Краснодарская плодо-виноградная опытная станция была реорганизована в Северо-Кавказкий научно-исследовательский институт садоводства и виноградства (СКЗНИИСиВ) с прирубкой 1701 га земли за счет КНИИСХ. Всего, с организацией института,  имело 2183 га земли, из них 1655 га сельхозугодий.

ОПХ предстояло обеспечить на выделенных землях научно-исследовательские работы ученых института и одновременно выполнить производственные задания, устанавливаемые Министерством сельского хозяйства РСФСР.

В 1976 году ОПХ Министерством сельского хозяйства РСФСР было присвоено наименование «Центральное». В 1992 году ОПХ «Центральное» становится закрытым акционерным обществом вместе с СКЗНИИСиВ, входит в состав НПО «Сады Кубани».

В 1944 году в совхозе была построена школа № 15 (ныне школа № 67). В 1961 году жители поселка построили своими руками новое здание клуба.

5 апреля 2000 года на землях КА «Садовод» ЗАО ОПХ «Центральное» состоялась закладка Сада Поколений в честь 55-й годовщины великой победы.

Население 

В 2002 году в национальной структуре населения русские составляли 78 %.

Улицы 
Главная
Ботаническая
Объединенная
Лунная
Вязовая
Восходная
Космическая
Родниковая
Юбилейная
Открытая
Малиновая
Вишневая
Просторная
Новая
Водниковская
Короткая

Примечания 
Источник исторических фактов: книга "Водники-наша малая родина" в редакции директора СКЗНИИСиВ Е.А. Егоров, Директора ЗАО ОПХ "Центральное" Н.В. Говорущенко, Зам. директора ЗАО ОПХ "Центральное" С.Ф. Решутько. 

отделения